Вале́нт — римское имя, распространенное в Поздней античности. Известные носители:

 Фабий Валент — римский военачальник при императоре Нероне.
 Веттий Валент — астролог II в н. э.
 Валент Старший — римский узурпатор (250 года). Возможно, он же:
 Юлий Валент Лициниан, узурпатор при императоре Деции.
 Валент Фессалоникийский — римский узурпатор (261 года) при императоре Галлиене.
 Аврелий Валерий Валент, также иногда — Валент I — римский император в 316—317 годах, соправитель императора Лициния.
 Валент II — римский император в 364—378 годах.
 Валент, Дмитрий Викторович (род. 1988) — белорусский боец Муай Тай и К-1, заслуженный мастер спорта Белоруссии.

Православное имя 
 Имя Валент содержится в православном именослове.

См. также 
 Валенти (значения)